Euthydème (ou De l'éristique) est un sophiste, éponyme d'un dialogue de Platon, vu comme le créateur de l'éristique. 

Euthydème, fils de Céphale, est un personnage qui apparaît dans le Livre I de la République de Platon ;

Euthydème  est un roi grec de Bactriane du 

 Voir aussi : Euthydème